Henderson Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Henderson Commercial Historic District (Minnesota), ID-Nr. 88002834
 Henderson Commercial Historic District (Texas), ID-Nr. 95000219